Шон Толбут (; род. , Портсмут) — английский шахматист, международный мастер (1978).

Серебряный призёр чемпионата Великобритании 1977 г.

В составе сборной Англии участник двух командных чемпионатов мира среди студентов: 1978 (команда завоевала золотые медали) и 1980 (команда завоевала серебряные медали), а также 2-й телешахолимпиады (1981 / 1982; сборная дошла до полуфинала). Многократный участник соревнований в Шахматной лиге четырёх наций.

Участник ряда сильных по составу международных турниров. Победитель турнира Politiken Cup 1981 г.

В 1977 г. представлял Англию на юниорском чемпионате Европы (разделил 1—3 места с С. В. Долматовым и Кр. Георгиевым и получил золотую медаль турнира).

Редактор журнала «British Chess Magazine».

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Книги 
 Taulbut, Shaun; Harman, Ron (1993). Winning with the Scandinavian. Henry Holt. ISBN 0-8050-2935-4.
 Taulbut, Shaun (1995). The New Bogo-Indian. Cadogan Books. ISBN 978-1-85744-026-3.
 Taulbut, Shaun (1996). Understanding the Spanish. Batsford. ISBN 0-7134-7633-8.

Примечания

Ссылки 

 Выступления Шона Толбута на командных чемпионатах мира до 26 лет
 Выступления Шона Толбута в шахматной лиге четырёх наций

 

Шахматисты Англии